Palalido – palazzetto dello sport di Milano
 Palalido – palazzetto dello sport di Valdagno